Adzjarië, autonome republiek in het zuidwesten van Georgië
Adjara (Benin), gemeente in het departement Ouémé